|-
| (39001) 2000 UN27||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39002) 2000 UO33||||18 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39003) 2000 UL37||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39004) 2000 UV37||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39005) 2000 UK39||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39006) 2000 UH40||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39007) 2000 UK40||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39008) 2000 UU41||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39009) 2000 UZ42||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39010) 2000 UU44||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39011) 2000 UY44||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39012) 2000 UG46||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39013) 2000 UA47||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39014) 2000 UO49||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39015) 2000 UR49||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39016) 2000 UH50||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39017) 2000 UL50||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39018) 2000 UM53||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39019) 2000 UR53||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39020) 2000 UT53||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39021) 2000 UO54||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39022) 2000 UP54||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39023) 2000 UZ55||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39024) 2000 UW58||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39025) 2000 UA59||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39026) 2000 UD65||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39027) 2000 UR66||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39028) 2000 UX70||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39029) 2000 UP72||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39030) 2000 UG74||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39031) 2000 UH76||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39032) 2000 UU76||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39033) 2000 UX77||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39034) 2000 UE78||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39035) 2000 UH78||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39036) 2000 UQ78||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39037) 2000 UG79||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39038) 2000 UE80||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39039) 2000 UN82||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39040) 2000 UH87||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39041) 2000 UW89||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39042) 2000 UX89||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39043) 2000 UT90||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39044) 2000 UD91||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39045) 2000 US93||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39046) 2000 UZ94||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39047) 2000 UQ95||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39048) 2000 UJ96||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39049) 2000 UJ97||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39050) 2000 UQ98||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39051) 2000 UB99||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39052) 2000 UL99||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39053) 2000 UX99||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39054) 2000 UA103||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39055) 2000 UO103||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39056) 2000 UR103||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39057) 2000 UE104||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39058) 2000 UM104||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39059) 2000 UB106||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39060) 2000 UD106||||29 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39061) 2000 UX108||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39062) 2000 US109||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39063) 2000 UZ110||||26 жовтня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39064) 2000 UD111||||26 жовтня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39065) 2000 UY111||||29 жовтня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (39066) 2000 US112||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39067) 2000 VG3||||1 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (39068) 2000 VW9||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39069) 2000 VM10||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39070) 2000 VS11||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39071) 2000 VS14||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39072) 2000 VM17||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39073) 2000 VN17||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39074) 2000 VX17||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39075) 2000 VA21||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39076) 2000 VL22||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39077) 2000 VJ24||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39078) 2000 VJ26||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39079) 2000 VF29||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39080) 2000 VW30||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39081) 2000 VO31||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39082) 2000 VB32||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39083) 2000 VA34||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39084) 2000 VB34||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39085) 2000 VW34||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39086) 2000 VG41||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39087) 2000 VN50||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39088) 2000 VO50||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39089) 2000 VP52||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39090) 2000 VM54||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39091) 2000 VX54||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39092) 2000 VB57||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39093) 2000 VM58||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39094) 2000 VQ58||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39095) 2000 VC59||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39096) 2000 WE1||||17 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39097) 2000 WX7||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (39098) 2000 WR12||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39099) 2000 WS12||||22 листопада 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (39100) 2000 WD14||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

39000